Obrazkowate (Araceae Juss.) – rodzina roślin zielnych, rzadziej krzewów, należąca do rzędu obrazkowców (według systemu Reveala 2008) lub żabieńcowców (według systemu APG III i APG IV). Rośliny tu należące charakteryzują się kwiatostanem w formie kolby, której zazwyczaj towarzyszy podsadka w postaci spathy. Występują głównie w lasach tropikalnych, ale także w klimacie umiarkowanym. Rodzina obejmuje 3645 gatunków skupionych w 144 rodzajach (wartości te jednak różnią się w zależności od ujęcia systematycznego). Nazwą potoczną rośliny z tej rodziny jest w wielu językach słowo "aroid" lub "arum". Duże znaczenie ekonomiczne jako roślina dostarczających bulw taro bogatych w skrobię ma kolokazja jadalna. Jadalne bulwy ma także m.in. żółtosocza strzałkowata, dziwidło Riviera, Cyrtosperma merkusii, u niektórych gatunków jadalne są także liście. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne, w krajach klimatu umiarkowanego często uprawiane jako doniczkowe (np. z rodzajów monstera, epipremnum, skrzydłokwiat), liczne są także popularnymi roślinami uprawnymi w stawach (np. orontium, czermień, cantedeskia) lub akwariach (np. zwartka, pistia). Anturium i cantedeskia są popularnymi roślinami wykorzystywanymi na kwiat cięty w kwiaciarstwie.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny o bardzo zróżnicowanej budowie, będącej adaptacją do siedlisk naziemnych, epifitycznych i wodnych. Osiągające różne rozmiary – od bardzo drobnych do okazałych, o pędach rosnących samodzielnie lub wspinających się po podporach lub unoszących się na powierzchni wody. W tym ostatnim przypadku (podrodzina Lemnoideae) pęd zredukowany jest do plechopodobnego członu, a jedynymi  wyróżnialnymi organami są zredukowane kwiaty oraz korzeń. Wolfia z tej podrodziny to najmniejsza roślina kwiatowa. Z kolei dziwidło olbrzymie ma organy podziemne o masie do 70 kg, kolbę kwiatostanową o długości ponad 1 m i podzieloną blaszkę liściową osiągającą 4 m średnicy. Przeważają byliny o bulwiastych kłączach.
 Liście Zwykle zróżnicowane na ogonek liściowy i blaszkę (brak ogonka u Gymnostachys), często dużych rozmiarów. Ogonek pochwiastą nasadą zwykle obejmuje łodygę. Użyłkowanie zróżnicowane, zwykle pierzaste, ale czasem także dłoniaste lub równoległe.
 Kwiaty Zwykle drobne i niepozorne, skupione w kolbę na mięsistej osi kwiatostanu i otoczone pochwą. U części przedstawicieli kwiatostan jest pułapkowy – wabi owady zapylające, ale utrudnia im wydostanie się, dzięki czemu zapylają one większą liczbę kwiatów. U pierwotnych obrazkowatych, przedstawicieli starszych linii rozwojowych kwiaty są obupłciowe, mają okwiat w dwóch okółkach liczących po dwa lub trzy listki, czasem barwne. W kwiatach takich pręciki wyrastają w dwóch okółkach wokół górnej, trójkomorowej zalążni. Większość przedstawicieli rodziny ma jednak kwiaty zredukowane, bez okwiatu i jednopłciowe. Kwiaty żeńskie skupiają się zwykle w dolnej części kolby, a męskie w środkowej i górnej, przy czym czasem oddzielone są strefą kwiatów sterylnych.
 Owoce Mięsiste jagody.

Systematyka 
W większości znaczących systemów klasyfikacyjnych XX wieku obrazkowate Araceae, obok rzęsowatych Lemnaceae i tatarakowatych Acoraceae, włączane były do rzędu obrazkowców Arales. Tak rodzina klasyfikowana była w systemie Cronquista (1982), Dahlgrena (1989) i Takhtajana (1997). Odkrycia molekularne na przełomie XX i XXI wieku spowodowały zmiany w klasyfikacji – wyodrębniono w osobny rząd tatarakowate, a rzęsowate włączono jako podrodzinę rzęsowych Lemnoideae do obrazkowatych. Rodzina przedstawiana jest jako bazalna w obrębie rzędu żabieńcowców Alismatales.

 Pozycja rodziny w systemie APG IV (2016)
Klasa okrytonasienne (ang. angiosperms), klad jednoliścienne (ang. monocots), rząd żabieńcowce (Alismatales), rodzina obrazkowate (Araceae).

 Miejsce obrazkowatych w drzewie filogenetycznym żabieńcowców

 Kladogram podrodzin wchodzących w skład obrazkowatych

 Wykaz rodzajów w poszczególnych podrodzinach

 Podrodzina Gymnostachydoideae Bogner & Nicolson
 Gymnostachys R.Br.
 Podrodzina Orontioideae Mayo, Bogner & Boyce
 Lysichiton Schott – tulejnik
 Orontium L. – orontium
 Symplocarpus Salisb. ex W. P. C. – skupnia
 Podrodzina rzęsowe Lemnoideae Engler
 Wolffia Horkel ex Schleid – wolfia
 Wolffiella Hegelm.
 Lemna L. – rzęsa
 Spirodela Schleid. – spirodela
 Landoltia Les & D.J.Crawford
 Podrodzina Pothoideae Engler
 Plemię Potheae Engler
 Pothos L. – stopłat
 Pedicellarum M. Hotta
 Pothoidium Schott
Plemię Anthurieae Engler
 Anthurium Schott – anturium
 Podrodzina Monsteroideae Schott
 Plemię Spathiphylleae Engler
 Holochlamys Engl.
 Spathiphyllum Schott – skrzydłokwiat
Plemię Heteropsideae Engler
 Heteropsis Kunth
 Rhodospatha Poepp.
 Stenospermation Schott
Plemię Monstereae Engler
 Alloschemone Schott
 Amydrium Schott
 Anadendrum Schott
 Epipremnum Schott
 Monstera Adans. – monstera
 Rhaphidophora Hassk. – rafidofora
 Scindapsus Schott – scindapsus
 Podrodzina Lasioideae Engler
 Anaphyllopsis A. Hay
 Anaphyllum Schott
 Cyrtosperma Griff.
 Dracontioides Engl.
 Dracontium L. – żmijownik
 Lasia Lour.
 Lasimorpha Schott
 Podolasia N. E. Br.
 Pycnospatha Thorel ex Gagnep.
 Urospatha Schott
 Podrodzina Zamioculcadoideae Bogner & Hesse 
 Gonatopus Engl.
 Stylochaeton Lepr.
 Zamioculcas Schott – zamiokulkas
 Podrodzina Aroideae Arn.

 Rodzaje wymarłe
 Albertarum
 Cobbania (Lesquereux) Stockey, Rothwell et Johnson
 Mayoa Friis, Pedersen et Crane
 Petrocardium Herrera, Jaramillo, Dilcher, Wing et Gomez-N

Dawniej do rodziny obrazkowatych zaliczano również rodzaj tatarak (Acorus), w nowszych podziałach systematycznych jest on jednak wyłączony w osobną rodzinę tatarakowatych (Acoraceae).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 The International Aroid Society 
 Lista rodzajów